Вит Мицка (; род. ) — чешский  и . Сын музыкального педагога Йозефа Мицки.

Несмотря на то, что отец Мицки был одним из ведущих в Чехии учителей скрипки, Вит Мицка с детских лет учился игре на фортепиано; его первым наставником стал Илья Гурник, состоявший с семьёй в родстве. Затем окончил Пражскую музыкальную академию, где изучал дирижирование у Вацлава Сметачека и композицию у Вацлава Добиаша.

В 1968—1981 гг. второй дирижёр Моравского филармонического оркестра, некоторое время совмещал эту должность с работой в оперном театре Карлсруэ. В 1981—1989 гг. главный дирижёр Оркестра Пльзеньского радио.

С 1998 г. преподаёт в Праге в Музыкальной академии. В 2013 г. в издательстве академии выпустил учебное пособие «Книжка о дирижировании» ().

Композиторское наследие Мицки состоит преимущественно из камерных сочинений, нередко программных — таковы, например, Интродукция и токката для фортепиано «Медведь и ласка» (; 2002), дуэт для двух скрипок «Камень и капля» (; 2004), Серенада для флейты и фортепиано «Лето в саду Баха» (; 2006) и т. д. Оркестровые сочинения Мицки немногочисленны, среди них, однако, завоевавшее некоторую известность в Чехии Концертино для фортепиано, струнных, труб и литавр, а также «Привет Новой Англии» для фортепиано с оркестром, премьера которого состоялась в 1998 году в Бостоне в ходе гастролей Симфонического оркестра Чешского радио в США.

Академические музыканты Чехии